Zebdāni kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Az Zabadānī, distriktshuvudort, Rif Dimashq, 
 Al-Zabadani District, distrikt, Rif Dimashq, 

Robotskapade Syrienförgreningar